Brainwashed – album George'a Harrisona (2002)
"Brainwashed (Call You)" – singel Tomcrafta (2003)
 Brainwashed – strona internetowa